В Саратове имеются Объекты культурного наследия всех уровней: федерального, регионального и местного значения. Каждый список проиллюстрирован фотографиями и открывается отдельно.

В связи с тем, что с 2016 года ведётся активная работа по включению в эти списки выявленных объектов культурного наследия, а также уточнение границ, охранных зон и предмета охраны существующих ОКН, список может не отражать новейших изменений.

Федерального значения

Регионального значения

Местного значения

См. также 
Конструктивизм в Саратове.

Примечания 
Ссылки на нормативные акты, которые не удалось найти опубликованными, приводятся по официальным спискам управления по охране культурного наследия:

https://saratov.gov.ru/gov/docs/spiski-obektov-kulturnogo-naslediya-saratovskoy-oblasti/

Списки объектов культурного наследия России
Саратов